Marrin steht für:

 Alt Marrin, ehemaliger deutscher Name von Mierzyn (Karlino), Dorf in der Gmina Karlino, Powiat Białogardzki, Woiwodschaft Westpommern, Polen
 Neu Marrin, ehemaliger deutscher Name von Mierzynek (Karlino), Dorf in der Gmina Karlino, Powiat Białogardzki, Woiwodschaft Westpommern, Polen